Thé rouge est une locution nominale qui peut désigner : 
Le thé rouge (紅茶, « hóng chá ») désigne, en Asie, un thé, que les occidentaux nomment thé noir, aux feuilles de thé entièrement oxydées.
 Le rooibos, du genre Aspalathus,  originaire des monts Cedarberg en Afrique du Sud, dont les feuilles sont consommées traditionnellement en infusion par la population locale.
Le thé rouge, nom vernaculaire secondaire de l'origan.
Le thé rouge, nom vernaculaire à Saint-Pierre-et-Miquelon de Gaultheria procumbens.